Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Richard Krajicek era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Cédric Pioline.

Goran Ivanišević ha battuto in finale 6–4, 3–6, 6–3, Evgenij Kafel'nikov.

Teste di serie

  Pete Sampras (quarti, ritirato)
  Goran Ivanišević (campione)
  Evgenij Kafel'nikov (finale)
  Marc Rosset (quarti)

  Arnaud Boetsch (secondo turno)
  Richard Krajicek (secondo turno)
  Jan Siemerink (primo turno)
  Bohdan Ulihrach (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1996
ATP Tour 1996